Леонид Савинов:
 Савинов, Леонид Георгиевич (1918—2008) — российский педагог, деятель образования.
 Савинов, Леонид Иванович (род. 1947) — доктор социологических наук, профессор.
 Савинов, Леонид Николаевич (1928 — ?) — советский футболист.